Дама в голубом:
 «Дама в голубом» () — портрет работы Томаса Гейнсборо, около 1780, ГЭ.
 «Дама в голубом» («Портрет Е. М. Мартыновой») — картина К. А. Сомова, 1897—1900, ГТГ.
 «Дама в голубом» — картина Поля Сезанна, 1900—1904, ГЭ.
 «Дама в голубом» — другое название картины «Портрет З. Д. Р.» И. И. Машкова, 1927.